Thomas Hill (m. 1653) – religioso e accademico inglese, Master del Trinity College dal 1645 al 1653
Thomas Hill Green (1836-1882) – filosofo britannico
Thomas Hill (1829-1908) – pittore statunitense
Thomas N. Hill (1927-2009) – attore e regista statunitense
Thomas Hill (1949- ) – atleta statunitense
Thomas Lionel Hill (1971- ) – cestista statunitense
Tommy Hill (1985- ) – pilota motociclistico britannico